Грабково — название нескольких населённых пунктов:
 Грабково — деревня в Ульяновском районе Калужской области.
 Грабково — деревня в Киришском районе Ленинградской области.